Cabatuan (Isabela), een gemeente in de Filipijnse provincie Isabela;
 Cabatuan (Iloilo), een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo.